Иван Иванович Штуцер:
 Штуцер, Иван Иванович (1852—1900) — русский педагог, автор учебника географии.
 Штуцер, Иван Иванович (1883—1932) — советский агроном и селекционер.